Caneta
Caneta Azul
Caneta bico de pena
Caneta esferográfica

Caneta Espacial
Caneta hidrográfica
Caneta óptica

Ou ainda:
Caneta (futebol)
Cauterização - em procedimentos cirúrgicos, "caneta" é um cabo que segura o cautério
Raquete de tênis de mesa - no esporte, "caneta" se refere a um modelo e à forma de empunhar a raquete

Desambiguação